HPC steht für:
 Hamburg Port Consulting GmbH, Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft
 High-performance computing, siehe Hochleistungsrechnen
 High-Power-Charging, Schnellladen von Akkumulatoren, insbesondere von Elektrofahrzeugen, mit hohen Ladeleistungen
 Hmar People’s Convention, separatistische politische Partei im indischen Staat Mizoram, fortbestehend als HPC(D)
 Hole-Punch Cloud, seltenes Wetterphänomen
 Humanitarian Procurement Centre, zentrale Beschaffungsstelle im Bereich der Not- und Katastrophenhilfe
 Hydroxypropylcellulose, Cellulosederivat
  Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Polizei-Kennzeichen)

Siehe auch:
 HPC International School

Abkürzung